Битов — русская фамилия:

 Битов, Андрей Георгиевич (1937—2018) — русский писатель, поэт и сценарист, педагог. Брат О. Г. Битова.
 Битов, Олег Георгиевич (1932—2003) — советский и российский журналист и переводчик.
 Битов, Артур Мухабиевич (1963—2017) — российский актёр и радиоведущий.
 Битов — один из старейших южноморавских средневековых замков в районе Зноймо.